Patrokles () ist der Name folgender Personen:

 Patrokles (Archon basileus), Athener Archon basileus 404/403 v. Chr.
 Patrokles (Ankläger des Demosthenes), Athener aus Phlya, Ankläger des Demosthenes
 Patrokles (Entdecker), hellenistischer Flottenführer und Erkunder des kaspischen Meeres
 Patrokles (Athen), Athener Tragiker des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Patrokles (Thurioi), Tragiker aus Thurioi
 Patrokles (Bronzebildner), Bronzebildner, Lehrer und Vater des Daidalos
 Patrokles (Bildhauer), Sohn des Katillos aus Kroton

Siehe auch:
 Patroclus
 Patroklos (Begriffsklärung)